Feeder (band), een Britse rockband
een kleiner vliegtuig dat passagiers of vracht naar een centraal punt brengt; zie Hub (luchthaven)
een containerschip dat vracht voor andere schepen naar een containerhaven brengt
een bepaalde hengel; zie Sportvissen